Серге́й Карасёв:
 Карасёв, Сергей Васильевич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Карасёв, Сергей Геннадьевич (род. 1979) — российский футбольный судья.
 Карасёв, Сергей Тимофеевич (1907—1944) — лейтенант, Герой Советского Союза.